Ко́салма () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Шуйского сельского поселения.

Общие сведения 
Деревня располагается на автодороге Петрозаводск-Марциальные Воды на узком перешейке между Кончозером и Укшозером. В черте деревни находится искусственная протока (салма) между данными озёрами.

Имелись часовни во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы, мукомольная мельница крестьянина Башева.

Население

Интересные факты 

Выдающийся российский лингвист, профессор, член Российской академии наук Филипп Фёдорович Фортунатов впервые посетил деревню Косалма в 1883 году. Регулярно проводил здесь летние месяцы с 1895 года. Скончался в Косалме 20 сентября (3 октября) 1914 года, похоронен здесь же.

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района